11-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 15 апреля по 16 мая  в 1939 года в Ленинграде.

Турнирная таблица

Ссылки 
Сергей Воронков — «ПОД КОЛЕСОМ СУДЬБЫ» (на ChessPro.ru)
11th USSR Championship, Leningrad 1939

Чемпионаты СССР по шахматам
Апрель 1939 года
Май 1939 года
1939 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1939 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1939 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1939 году